

Pessoas
Barão Coli - um nobre ítalo-austríaco
François Coli - um aviador francês
Jorge Coli - um historiador da arte brasileiro

Localidades
Coli

Outros
Coliforme
Escherichia coli
Balantidium coli

Coli